Завадников Валентин Георгиевич () — российский государственный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации — представитель от законодательной власти Саратовской области с 12 сентября 2001 по 24 октября 2012. Член правления РАО «ЕЭС России» (1998—2001).

Биография 
Родился 30 апреля 1963 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР.

В 1985 году окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени адмирала Г. И. Невельского по специальности «Эксплуатация водного транспорта», инженер по организации и управлению морским транспортом. Владеет английским языком.

После окончания училища работал инженером-диспетчером в Приморском морском пароходстве города Находка Приморского края. В 1989 году ушёл в бизнес, стал руководителем отдела внешних связей совместного предприятия «Диалог-Находка». В 1991—1992 годах был заместителем председателя Находкинского горсовета, затем — финансовым директором Свободной экономической зоны «Находка». В 1994 году переехал в Москву, был председателем совета директоров АООТ «ФинансИст», затем представителем в Москве фирмы Auerbach Grayson & Co.

В 1995 году участвовал в выборах Государственной Думы II созыва, шёл 11-м номером в списке движения Бориса Фёдорова «Вперёд, Россия!» (не преодолело 5-процентный барьер), был руководителем аппарата движения.

20 июля 1996 года назначен заместителем председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) в ранге заместителя министра финансов. Был членом совета директоров НАУФОР, представителем государства в совете директоров Магнитогорского металлургического комбината.

С 28 апреля 1997 по 8 августа 2001 — член Комиссии при Президенте Российской Федерации по подготовке договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

29 июня 1998 года назначен заместителем председателя правления РАО «ЕЭС России» (28 июля освобождён от должности зампреда ФКЦБ). Курировал вопросы, связанные с реструктуризацией РАО ЕЭС, стратегическим управлением и корпоративной политикой. Выдвигал «радикальный» план реформы, согласно которому все электростанции РАО ЕЭС и дочерних компаний должны были быть приватизированы полностью и независимо друг от друга. В итоге этот план реализован не был, а управление электростанциями было передано относительно небольшому числу крупных генерирующих компаний (14 территориальных, 6 оптовых генерирующих компаний и гидрогенерирующая компания «Русгидро»). С 1999 года — член Совета директоров РАО «ЕЭС России».

С 7 января 2001 по 25 октября 2004 года — член рабочей группы президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам реформирования электроэнергетики.

В сентябре 2001 года покинул должность члена правления РАО ЕЭС и перешёл на работу в Совет Федерации (делегирован Саратовской областной думой).

С января 2002 года — председатель комитета Совета Федерации по промышленной политике. В качестве представителя государства продолжал членство в совете директоров РАО ЕЭС до июня 2005 года, также входил в советы директоров некоммерческого партнёрства «Администратор торговой системы» и инвестиционной компании «Тройка-диалог».

С 2006 года — акционер частной компаний в сфере управления отходами «Эко-система», созданной совместно с Андреем Якимчуком. По информации на 2014 год, остаётся одним из крупнейших акционеров компании.

31 октября 2012 года сложил полномочия члена Совета Федерации.

Семья 
Женат, имеет дочь.

Награды 
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005).

Примечания

Источники 
 Валентин Георгиевич Завадников // Электроэнергетика России: Характеристика отрасли / Козлов П. А. — : СПИК-Центр, 2001. — 60 с. — С. 23.

Ссылки 
 Биография на сайте Совета Федерации.
 Биография на biographia.ru
 Биография на lobbying.ru 

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Члены совета директоров РАО «ЕЭС России»